

Miejscowości i cieki wodne w Polsce 
 Kalna – wieś w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Buczkowice

 Kalna – potok, dopływ Kalonki
 Kalna – struga, dopływ Serwianki (jeziora Serwy)

Inne miejscowości  
 Kalna (beng. কালনা) – miasto w Indiach, w Bengalu Zachodnim
 Calna, węg. Kálna – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż
 Kalna (serb.Кална) – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Crna Trava
 Kalna (serb.Кална) – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Kalna – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim

Zobacz też 
 Kalne
 Kalnica